Bernhard Middelboe kan syfta på:

* Bernhard Middelboe (1768–1825), dansk sjöofficer
 Bernhard Middelboe (1850–1931), dansk målare